Э́ми Фудзи́та:
 Фудзита, Эми (певица) (род. 1963) — японская певица.
 Фудзита, Эми (кёрлингистка) — японская кёрлингистка.